Cornish kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Cornish (udde),

USA 

 Cornish, Oklahoma, Jefferson County, 
 Cornish, Maine, York County, 
 Cornish, New Hampshire
 Cornish, Utah, Cache County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar